Torsby (gemeente), een gemeente in Värmlands län, Zweden.
 Torsby (plaats), de hoofdplaats van deze gemeente in Zweden.
 Torsby (Uppland), een gemeente in Stockholms län, Zweden